Резу́н — фамилия.
 Резун, Владимир Богданович (известен как Виктор Суворов; род. 1947) — писатель, автор историко-публицистических книг.
 Резун, Дмитрий Яковлевич (1945—2012) — историк, доктор исторических наук, заведующий сектором Института истории СО РАН.

Примечания